L'Open de Pittsburgh 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du  au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Karim Abdel Gawad conserve son titre en s'imposant face à Alan Clyne.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh

Liens externes 
Saison 2014-2015 de la PSA

2015
Squash en 2015
Sport aux États-Unis en janvier 2015
Sport aux États-Unis en février 2015